Турное — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Церковищенская волость».

География 
Находится на юге региона, в северо-восточной части района, у озера Ордосно., в 31 км от райцентра Усвяты .

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Турное вошла в состав образованного муниципального образования Церковищенская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Турное — 182583; расположено в волостном центре д. Церковище.

Транспорт 
Стоит на автодороге 58К-032 Великие Луки — Усвяты.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района